Burchard av Würzburg kan syfta på:

 Burchard I av Würzburg, biskop 741–754
 Burchard II av Würzburg, biskop 932–41